Klieneberger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Klieneberger (1876–1938), deutscher Internist
 Emmy Klieneberger-Nobel (1892–1985), deutsch-britische Bakteriologin